Cruella De Vil, een personage dat verscheen in het boek en de film 101 Dalmatiërs
Cruella (film), een film over dit personage uit 2021